De Meeuw kan verwijzen naar
De Meeuw (windmolen), een molen in Garnwerd
De meeuw (Tsjechov), een toneelstuk van Anton Tsjechov
De meeuw (Márai), een roman van Sándor Márai